Luglio – settimo mese dell'anno.
Luglio – uno degli affreschi del Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara
Luglio (July's People, 1981), romanzo di Nadine Gordimer
Luglio – brano musicale di Riccardo Del Turco del 1968